Zarétxnaia (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Zarétxnaia (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia